Вале́рий Ива́нович Стреле́ц (; род. 8 марта 1970, с. Царёвка, Резинский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политик, премьер-министр Республики Молдова с 30 июля 2015 года по 29 октября 2015 года. 29 октября 2015 года парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Стрельца.

Биография 
Валерий Стрелец родился 8 марта 1970 года в селе Царёвка Резинского района Молдавской ССР. В 1993 году окончил факультет истории Государственного университета Молдовы, в 2005 году — факультет общей экономики и права в Академии экономических наук Молдовы.

В 1994—1995 годах — начальник отдела рекламы Инвестиционного приватизационного фонда CAIS. В 1996—2003 годах — директор компании «Биоагрокем» по торговле агрохимической продукцией. С 2003 по 2009 год — генеральный директор торговой фирмы «Биопротект».

Политическая деятельность 
В 1994 году Валерий Стрелец становится председателем Национальной лиги молодежи Молдовы, учрежденной в 1991 году. На парламентских выборах 1994 года Национальная лига молодежи Молдовы входит в состав избирательного блока «Социал-демократический блок», который получает на выборах поддержку 3,66 % голосов и не преодолевает избирательный барьер.

В феврале 2001 года формируется избирательный блок «Plai Natal» («Родной край»), в состав которого вошла и Национальная лига молодежи Молдовы под руководством Стрельца. По результатам парламентских выборов 2001 года, блок получает 1,58 % голосов и не преодолевает избирательный барьер.

В ноябре 2001 года Национальная лига молодежи Молдовы присоединяется к Социал-либеральной партии (СЛП) Олега Серебряна. Валерий Стрелец становится вице-председателем СЛП.

В октябре 2007 года Валерий Стрелец участвует в создании Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ). Избирается в парламент Молдовы в июле 2009 и ноябре 2010 года. С мая 2011 года до 29 декабря 2014 года — председатель парламентской фракции ЛДПМ.

27 июля 2015 года Валерий Стрелец назначен кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова.

30 июля 2015 года Валерий Стрелец назначен премьер-министром Республики Молдова голосами 52 депутатов.

29 октября 2015 года Валерию Стрелецу и его правительству объявили в парламенте вотум недоверия, «За» вотум проголосовали 65 депутатов, «против» — 18.

Правительство Стрельца

Семейное положение 
Валерий Стрелец женат, имеет двоих детей.

Языки 
Валерий Стрелец владеет румынским, русским, французским и английским языками.

Награды 
 2014 — Орден Республики

Примечания

Ссылки 
 Биография Валерия Стрельца на сайте парламента Республики Молдова
 Валерий Стрелец в Энциклопедии ТАСС

Депутаты парламента Молдавии
Члены Либерал-демократической партии Молдовы‎
Выпускники Государственного университета Молдовы
Премьер-министры Молдавии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2015 году
Правители Европы XXI века
Политики XXI века